Викторе́нко:

 Викторенко, Александр Степанович (род. 1947) — полковник ВВС России, космонавт 1-го класса, лётчик-испытатель 3-го класса.
 Викторенко, Владимир Иосифович (1919—1945) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.